Novialoidea — група птерозаврів, що існувала у юрському періоді. Систематична група утворена палеонтологом Александером Кельнером у 2003 році. Група включає останнього предка Campylognathoides та Quetzalcoatlus та всіх його нащадків. Скам'янілі рештки представників групи знайдені по всьому світі, включно з Антарктикою. Група існувала протягом юрського та крейдяного періодів (182-66 млн років тому).

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Andres & Myers in 2013.

Примітки 

Птерозаври